Blackbyrd McKnight (né en 1954), guitariste américain
 Brian McKnight (né en 1969), chanteur et parolier américain
 Chad McKnight, acteur américain 
 Danny McKnight (né en 1951), militaire américain
 Edward McKnight Kauffer (1890-1954), artiste américain
 Marian McKnight (né en 1936), mannequin américaine
 Robert McKnight (1938-2021), joueur de hockey sur glace canadien
 Scotty McKnight (né en 1988), joueur américain de football américain
 Shawn McKnight (né en 1968), évêque catholique américain
 Tracy McKnight, compositrice américaine

Voir aussi
Dodge MacKnight (1860-1950), peintre aquarelliste américain
Ormsby MacKnight Mitchel (c. 1809-1862), astronome et militaire américain